Situatie, Taak, Actie, Resultaat-interviewmethode (STAR) voor functionerings- en sollicitatiegesprekken
STAR (studievereniging), studievereniging van de Rotterdam School of Management, Erasmus University (Faculteit Bedrijfskunde) uit Rotterdam
Groningsch-Drentsche Spoorwegmaatschappij Stadskanaal-Ter Apel-Rijksgrens (S.T.A.R.), een historische Nederlandse spoorwegmaatschappij
Stichting Stadskanaal Rail (S.T.A.R.), een toeristische spoorweg in Nederland
Standard Terminal Arrival Route, een vastgelegde vliegprocedure in de luchtvaart voor het aanvliegen van een luchthaven op een IFR-plan.
STAR (metro), een metrolijn in Kuala Lumpur
STAR (trein), Schmalspur Triebzug für Attraktiven Regionalverkehr trein van Zwitserse Aare Seeland Mobil (ASm)

Zie ook
Star (doorverwijspagina)